Зеркало мира.
 «Большое зеркало мира» (; 1587) — книга французского врача, ятрохимика и поэта Жозефа Дюшена (; также Кверцетанус, ; ок. 1544—1609).
 «Зеркало мира» (; с 1930) — французская газета, в 1938 году объединённая с еженедельником «Иллюстрированный мир» (1857) под общим названием «Le Monde illustré / Miroir du monde» (1938—1940).
 «Зеркало мира» (1986—1990) — советская рок-группа, возглавляемая певцом, гитаристом и автором песен Константином Никольским.
 «Гамлет, или Зеркало мира» (; 1991) — книга польского историка искусств .

См. также 
 Зеркало (значения)
 «Алиса в Зазеркалье» (1871)

Примечания